Лаура Пигосси Эррманн ди Андради (; ) — бразильская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в парном разряде; победительница 48 турниров ITF (семь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Лаура в теннисе с шести лет. Любимые покрытия — грунт и хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (7) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров ITF в парном разряде (65)

Победы (41)

Поражения (24)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года